Y-Wagen oder y-Wagen ist eine Kurzbezeichnung für Bauarten von Reisezugwagen:

 UIC-Reisezugwagen Typ Y, darunter die
 UIC-Y-Wagen (DR)
 Halberstädter Mitteleinstiegswagen nach dem Umbau